Il y a eu trois concours Eurovision en 2009 :
 le Concours Eurovision de la chanson 2009,
 le Concours Eurovision de la chanson junior 2009,
 et le Concours Eurovision de la danse 2009.